Chris Carter (ur. 1986) – amerykański baseballista
 Chris Carter (ur. 1987) – amerykański lekkoatleta, płotkarz
 Chris Carter (ur. 1956) – amerykański reżyser
 Chris Carter (ur. 1989) – amerykański lekkoatleta, trójskoczek
 Chris Carter (ur. 1965) – brazylijski pisarz
 Chris Carter (ur. 1953) – brytyjski muzyk grupy Throbbing Gristle